Se7en – film statunitense del 1995 diretto da David Fincher
SE7EN (Choi Dong Wook) – cantante sudcoreano di K-pop e J-pop.